Пе́рцево — село в Переславском районе Ярославской области при реке Мурмаж.

История 
Село Перцево дал Горицкому монастырю боярин Иван Дмитриевич Всеволожский примерно в 1420-х годах. Позднее село в составе Болшева стана. В 1764 году при секуляризации перешло в казну.

Население

Примечания 

Сёла Горицкого монастыря
Населённые пункты Переславского района